O termo shell pode referir-se a:
Shell, nome popular pelo qual é conhecida a empresa petrolífera Royal Dutch Shell.
Shell (informática), interface do sistema operacional.
Shell shock, trauma psicológico.
Shell sort, algoritmo de ordenação 

Desambiguação

sv:Skal